Bănia, Romania
Bania – comunità indiana